Хенли-он-Темс () — город в графстве Оксфордшир Юго-Восточной Англии (Великобритания), входит в состав района Саут-Оксфордшир.

История 
Первое упоминание о поселении под именем Хенли-он-Темс на этом месте датируется 1179 годом в хрониках короля Генриха II Плантагенета. В 1204 году впервые упоминается существование церкви в Хенли, в 1234 году — первого моста. Во время эпидемии Чёрной смерти город лишился около 60 % жителей. В 1568 году поселение получило статус города. В XVII—XVIII веках город испытывал период расцвета, когда в нём работали многочисленные производства стекла, солода, кукурузы и шерсти. В 1790 году в Хенли была построена тюрьма на 150 человек, которая позднее была расширена до 250 мест<ref>Хенли-он-Темс на сайте workhouses.org.uk</ref>. В 1990 году в городе снимали заключительные сцены фильма «Закрой мои глаза», а в 2009 — некоторые сцены ленты «Социальная сеть». 10 июля 2012 года в городе был задержан обнажённый мужчина (streaker) с надписью на спине «Свободный Тибет», который выбежал перед колонной, несущей Олимпийский огонь.У города есть следующие побратимы:
  — Фалез
  — Лайхлинген
  — Борама.
 Паб «Старый колокол» — самое старое здание города, построенное в 1325 году.
 Музей реки и гребли () (открыт в 1998 году).

 Спорт 
 Город является центром Королевской регаты Хенли — состязанием парусных судов, с 1839 года.
 Беатрис Лилли (1894—1989) — киноактриса. Умерла в городе.
 Уильям Гамильтон (1730—1803) — дипломат. Родился в городе.
 Дхани Харрисон (род. 1978) — музыкант. Окончил в городе начальную школу. Его мать вышла замуж за Джорджа Харрисона в городе в 1978 году.
 Дэвид Томлинсон (1917—2000) — киноактёр. Родился в городе и жил в нём первые несколько лет до поступления в школу.
 Джеймс Блиш (1921—1975) — писатель. Умер в городе.
 Дасти Спрингфилд (1939—1999) — британская певица. Умерла в городе.

 Примечания 

 Ссылки 
 Официальный сайт
 Хенли-он-Темс на сайте henleyonthames.org
 Добро пожаловать в Хенли-он-Темс

Города Англии
Оксфордшир